Margarita Rodríguez es una profesora de Historia Moderna, Historia de América e Historia de la Expansión Europea de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente cuenta con una beca de investigación en dicha universidad, siendo sus líneas de estudio principales los periódicos americanos de la baja Edad Moderna.

Historiadoras de España
Historiadores de España del siglo XXI
Catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid
Alumnado de la Universidad Nueva de Lisboa
Españolas del siglo XXI